een vloeistof, of water in specifieke gevallen;
waterdamp: water in dampvorm;
luchtvochtigheid;